Bel-szaddu’a – imię trzech wysokich rangą asyryjskich urzędników:
 Bel-szaddu’a (gubernator Tamnuny)
 Bel-szaddu’a (gubernator Tyru)
 Bel-szaddu’a (eponim postkanoniczny)